Wang Nan – brydżystka;
 Wang Nan – łyżwiarz;
 Wang Nan – siatkarka;
 Wang Nan – strzelec;
 Wang Nan – tenisistka stołowa.